

Geografia
 Albright – comune della Virginia Occidentale (Stati Uniti d'America)

Persone
 Brent Albright – wrestler statunitense
 Charles Albright – serial killer statunitense
 Chris Albright – calciatore statunitense
 Fuller Albright – medico statunitense
 Gerald Albright – sassofonista e polistrumentista statunitense
 Hardie Albright – attore statunitense
 Ivan Albright – pittore statunitense
 Jacob Albright – religioso statunitense
 Lola Albright – modella, attrice e cantante statunitense
 Madeleine Albright – politica statunitense
 Tenley Albright – ex pattinatrice artistica su ghiaccio statunitense
 William Albright – archeologo e linguista statunitense
 William Albright – compositore, pianista e organista statunitense

Altro
 Alan Albright – personaggio di Ben 10
 Albright-Knox Art Gallery – museo di Buffalo
 Sindrome di McCune-Albright-Sternberg